Kohout puede referirse a:
 Anatoli Kohout
 Eduard Kohout
 Jan Kohout
 Josef Kohout
 Pavel Kohout